Колонија Синко де Мајо има више значења:

 Колонија Синко де Мајо (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Синко де Мајо (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику